Le tournoi de tennis d'Arcachon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 10 au .

Judith Wiesner remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Patricia Tarabini.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Arcachon
Tennis en France en 1989
Tennis en juillet 1989